Le Gedamsa est un volcan d'Éthiopie.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des volcans d'Éthiopie

Liens externes 
  Gedamsa, Global Volcanism Program

Caldeira en Éthiopie
Volcan dans la région Oromia